Kacza rodzina i Kwaczakowie – fikcyjne rodziny z uniwersum Kaczora Donalda, zamieszkujące Kaczogród. Według Dona Rosy są krewnymi Kaczora Donalda ze strony ojca. Matką jest Hortensja z klanu McKwaczów, siostra Sknerusa.

Ze strony ojca

Według Dona Rosy 

 Korneliusz Kwaczak (1790-1880)
 Plukahontas (ang. Pluskahontas) – Indianka, żona Korneliusza Kwaczaka
 Dziadek Perliczek (ang. Grandpa Gadwall)
 Hortensja Perliczek "Babcia Hortensja" (ang. Grandma Hortensia)
 Kwalutek Kwaczak – urodził się w Kaczogrodzie w 1830 roku. Kwalutek zyskał tytuł profesorski i w 1901 roku założył organizację Młodych Skautów, z siedzibą w starym focie na wzgórzu Szalonego Muła. Uważa się, iż był on jednym z współautorów Poradnika Młodego Skauta. Zmarł w 1910 roku.
 Gertruda Perliczek (ang. Gertrude Gadwall) – pojawia się tylko w drzewie genealogicznym autorstwa Dona Rosy
 Kwakier Kwaczak – urodzony około 1850 roku w Kaczogrodzie. W 1896 roku brał udział w Gorączce złota w Klondike, gdzie spotkał przyszłego najbogatszego kaczora świata Sknerusa Mckwacza. Po pewnym czasie jego stan finansowy pogorszył się i sprzedał część swoich kaczogrodzkich ziem (konkretnie Wzgórze Szalonego Muła) McKwaczowi. Po tych wydarzeniach powrócił do domu i ożenił się z Greta Grabo. Ich dzieci to Koguton Kwaczak i Balbina Półtuszka Kwaczak.
 Greta Grabo (ang. Gretchen Grebe) – pojawia się tylko w drzewie genealogicznym autorstwa Dona Rosy
 Anetta Doretta Lizetta Kwaczak
 Abraham Kaczor (ang. Humperdink "Dabney" Duck) - mąż Babci Kaczki. Pojawia się w komiksie Splot okoliczności oraz Najeźdźca z Kaczogrodu Dona Rosy.
 Dzióbella Oczko
 Eider "Kupermajczak" Kaczor
 Kaczor Kwaczymon (ang. Quackmore Duck, 1875-po 1930) – Ojciec Kaczora Donalda. Postać ta występuje na kartach komiksów o Sknerusie McKwaczu (głównie w serii Życie i Czasy Sknerusa McKwacza). Według chronologii dziejów stworzonej przez Dona Rosę urodził się w 1875 w Kaczogrodzie w fikcyjnym amerykańskim stanie Kalisota jako syn Kaczora Abrahama i Doretty Kwaczak. W 1903 roku poznał Hortensję McKwacz – siostrę nowo przybyłego do Kaczogrodu milionera Sknerusa McKwacza. Para obdarzona ogromnym temperamentem szybko zakochała się w sobie (historię tę Don Rosa przybliża w komiksie The Invader of Fort Duckburg – pol. Najeźdźca z Kaczogrodu), owocami ich związku (w późniejszym okresie małżeństwa) były bliźniaki Donald i Della. Przez następne lata Kwaczymon pracował jako księgowy w skarbcu Sknerusa. Ostatni raz widziano go, według Dona Rosy, w Kaczogrodzie w 1930 roku, kiedy po kłótni Hortensji ze Sknerusem wspólnie z rodziną opuszczał miasto. Dalszy jego los jest nieznany, przypuszcza się, że zmarł (zginął) w ciągu następnych 15 lat.
 Dafnia Kaczka
 Kwacław Kwabotyn
 Della "Dumbella" Thelma Kaczor
 Donald Fauntleroy Kaczor
 Kaczka Daisy
 Hyzio, Dyzio i Zyzio

Inni 
 Fisio (oryg. Sgrizzo) – postać wykreowana przez Romano Scarpę. Jest to nadpobudliwy, szalony kaczor, którego cała rodzina (prócz Dziobasa) zdaje się unikać. Postać ta najprawdopodobniej miała zostać wykorzystana tylko w jednym komiksie ("Sgrizzo il più balzano papero del mondo"). Twórca postaci napisał także kiedyś, że w tym samym czasie, kiedy Fisio zadebiutował, Al Hubbard przedstawił postać Dziobasa, który mógłby być jego bratem bliźniakiem, szczególnie za jego cechy charakteru. Fisio mieszka w Górach Stołowych, prawdopodobnie jako pustelnik. O jego powiązaniach z rodziną wiadomo niewiele, tylko, że jest on siostrzeńcem Babci Kaczki.

Ze strony matki

Według Dona Rosy

Inni 
 Oskar – stworzony przez Carlo Chendi, narysowana przez Romano Scarpę. Zadebiutował w komiksie "Zio Paperone e l'amuleto su misura" (Amulet na miarę, Gigant Poleca tom 95) w 1962. Istnieje również drugi komiks z jego udziałem, "Zio Paperone e il nipote portasfortuna" (co w tłumaczeniu na polski oznacza "Wujek Sknerus i jego pechowy siostrzeniec"). Siostrzeniec Sknerusa McKwacza. Wuj uważa, że przynosi mu pecha i stara się go unikać, jest on jednak lubiany przez resztę rodziny. Ubrany jest w czarny garnitur i przyciemnione okulary. Może być synem Matyldy McKwacz i Kwacława Kwabotyna .
 Kuzyn Tetryk (ang. Cousin Douglas) – zadebiutował w komiksie Visits Cousin wydanym pierwszy raz w 1981. Kuzyn Sknerusa McKwacza, równie skąpy, ale zamiast złota znajduje mikę.

Przypisy 

!
Postacie z filmów animowanych